Fernando Óscar Bandeirinha Barbosa, apelidado de "Bandeirinha", (Porto, 26 de Novembro de 1962), é um ex-jogador de futebol. Este defesa e médio direito foi seis vezes campeão nacional entre meados da década de 1980, e meados da década de 1990.

Carreira 
Representou quase sempre o FC Porto, desde sempre as camadas jovens (sagrando-se campeão Nacional Português por 5 vezes) até 1995/96, ,exceptuando as épocas de 1982/83, 1983/84 e 1984/85 onde actuou pelo Varzim, 1985/86 (Académica) e 1986/87. E o Felgueiras.

Selecção 
Ele fez parte do elenco da Seleção Portuguesa de Futebol, na Copa do Mundo de  1986.

Títulos 
 6 Campeonatos Nacionais (1987/88, 1980/90, 1991/92, 1992/93 e 1994/95 e 1995/96),
 3 Taça de Portugal (1987/88, 1990/91 e 1993/94),
 1 aça SuperCândido de Oliveira (1990/91).
 1 taçados Campeões Europeu 1987.
 1 Super Taça Europeia 1988.

Futebolistas do Futebol Clube de Felgueiras
Naturais do Porto
Bandeirinha
Bandeirinha
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol